Coppa Italia 1994-1995 – edizione del torneo di calcio italiano
 Coppa Italia 1994-1995 – turni eliminatori dell'edizione del torneo di calcio italiano
 Coppa Italia 1994-1995 – fase finale dell'edizione del torneo di calcio italiano
 Coppa Italia 1994-1995 – edizione del torneo di hockey su pista maschile italiano
 Coppa Italia 1994-1995 – edizione del torneo di pallavolo femminile italiano
 Coppa Italia 1994-1995 – edizione del torneo di pallavolo maschile italiano